Стабурово — деревня в Артёмовской волости Невельского района Псковской области. Расположена примерно в 24 километрах от районного центра города Невеля.

Население

Примечания

Ссылки 
 Деревня Стабурово.

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)